Роусинов (), () — город района Вишков Южноморавского края Чехии в историческом регионе Моравия.

Расположен на Драганской возвышенности в 20 км к востоку от города Брно. Административно разделён на 7 районов.

Население 
Население — 5730 человек (1.01.2021). Площадь — 23,04 км ².

История 
Первое письменное упоминание датируется 1222 годом в документах короля Чехии Пржемысла Отакара I. Начал создаваться из-за удобного расположения на дороге из Брно в Оломоуц.

Города-побратимы

Известные уроженцы и жители 
 Роза Барах (1840—1913) — австрийская писательница и педагог.
 Брашман, Николай Дмитриевич (1796—1866) — российский и чешский математик и механик.
 Оппенгеймер, Виктор (1877—1942) — чешский график, живописец, скульптор, дизайнер, медальер.
 Франтишек Сушил (1804—1868) — теолог, римско-католический священник. Участник чешского национального возрождения.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Роусинов

Города Южноморавского края